Propulsion hybride dans le domaine des transports en général : technique de propulsion d'un véhicule utilisant plusieurs sources d'énergie, le plus souvent par une combinaison d'un moteur thermique et d'un moteur électrique.
 Propulsion hybride électrique : cas le plus répandu dans le domaine de l'automobile.
 Propulsion hybride : en astronautique, type de moteur-fusée entre moteur-fusée à ergols liquides et propulseur à propergol solide.